Ансерими́м (, буквально — подобный гусю) — род динозавров семейства орнитомимидов, живших в конце мелового периода (маастрихт) на территории современной Монголии.

Открытие 
Ансеримим был найден в монгольском аймаке, или провинции, Баянхонгор в ходе совместной советско-монгольской экспедиции в пустыню Гоби, в конце 1970-х годов. Монгольский палеонтолог Ринчен Барсболд дал динозавру название Anserimimus в 1988 году, совместив латинское слово anser — гусь, и  — мим, имитатор. Хотя ансеримим не похож на гуся, орнитомимозавры были традиционно названы в честь различных птиц, например, струтиомим (подобный страусу), галлимим (подобный петуху) или пеликанимим (подобный пеликану). Единственным известным видом является Anserimimus planinychus. Видовой эпитет происходит от латинского слова planus — плоский, и греческого  — коготь, с отсылкой на своеобразные приплюснутые когти, характерные для этого рода.

Окаменелые останки ансеримима найдены в Нэмэгэтской формации в Монголии. Нэмэгэт, как полагают, представлял собой аллювиальные равнины с извилистыми реками. Остатки ансеримима нашли в слоях, относящихся к маастрихскому ярусу позднего мелового периода, около 70 миллионов лет назад. 

Существует только один экземпляр ансеримима, голотип IGM 100/300. Он состоит из почти полного сочленённого скелета, лишённого черепа и нижней челюсти. По поводу анатомии динозавра была опубликована скудная информация, поскольку Барсболд не описал бо́льшую часть костей, вместо этого сделав упор на описание особенностей, которые отличают ансеримима от прочих орнитомимидов. В неопубликованной диссертации 2005 года Роберт Бронович дал подробное описание вида, добавив дополнительный материал, среди которого был второй частичный скелет, образец ZPAL MgD-I/65. Тем не менее, в 2010 году, Бронович сделал другой вывод относительно данного образца, заключив, что он, скорее всего, представлял собой отдельный таксон, тесно связанный с Anserimimus planinychus.

Описание 

Ансеримим был среднего размера орнитомимозавром. Грегори С. Пол в 2010 году оценил его длину в 3 метра, а массу в 50 килограммов. 

Существует несколько ключевых различий между ансеримимом и родственными видами, хотя большинство черт схожи с образцом ZPAL MgD-I/65. Когти на передних конечностях длинные и довольно прямые, лишь слегка изогнутые, с нижней поверхностью почти плоской. Передние конечности длинные и более мощные, чем у других орнитомимид, с большими гребнями на скапулокоракоидах плечевой кости, которые обеспечивали точки крепления больших мышц лап, таких, как бицепс. Пястные кости слиты, что добавляло лапам силы. Стопа сильно арктометатарзальная, третья плюсневая кость выдвинута с передней поверхности пяточной кости более, чем на 40 % своей длины.

Филогения 
Барсболд причислил ансеримима к орнитомимидам, группе, производной от орнитомимозавров. Это было подтверждено современным кладистическим анализом. Ближайшим родственником ансеримима был галлимим из той же формации, хотя и из другой области (Kobayashi & Lu, 2003; Kobayashi & Барсболд, 2005). Другие исследования не смогли точно определить родственные отношения ансеримима с этим или другими орнитомимидами (Ji et al., 2003; Makovicky et al., 2004).

Приведённая ниже кладограмма составлена по работе Сюя и коллег 2011 года:

Палеобиология 
Помимо галлимима, другие найденные в Немегтской формации тероподы включают гигантского тарбозавра и дейнохейруса, а также меньших дромеозаврид, овирапторозавров, троодонтид и птиц. Травоядные представлены гадрозавридами, барсболдиями и зауролофами, анкилозавридами Tarchia, несколькими зауроподами и пахицефалозавридами. Скальные породы Немегтской формации предполагают наличие потоков и русел рек, илистых и мелких озёр. Отложения также свидетельствуют об обильной среде обитания, предоставлявшей разнообразную пищу в больших количествах, которую потребляли большие динозавры мелового периода.

Функция мощной передней конечности с прямыми когтями остаётся неизвестной. Она может указывать на другую диету или стратегию сбора пищи, чем у других орнитомимид, хотя рацион ансеримима трудно определить, поскольку его череп не найден. Учёные уже давно выдвинули гипотезу, что орнитомимиды, произошедшие от плотоядных тероподов, на самом деле были всеядными или даже травоядными (Osborn, 1916).

Примечания

Литература 
 Ji Q., Norell, M.A., Makovicky, P.J., Gao K., Ji S, & Yuan C. An early ostrich dinosaur and implications for ornithomimosaur phylogeny. American Museum Novitates 3420: 1-19.
 Kobayashi, Y. & Lu J. 2003. A new ornithomimid dinosaur with gregarious habits from the Late Cretaceous of China. Acta Palaeontologica Polonica 48(2): 235–259.
 Kobayashi, Y. & Barsbold, R. 2005. Reexamination of a primitive ornithomimosaur, Garudimimus brevipes Barsbold, 1981 (Dinosauria: Theropoda), from the Late Cretaceous of Mongolia. Canadian Journal of Earth Sciences 42: 1501-1521.
 Norell, M.A., Makovicky, P.J., & Currie, P.J. 2001. The beaks of ostrich dinosaurs. Nature 412:  873-874.
 Osborn, H.F. 1917. Skeletal adaptations of Ornitholestes, Struthiomimus, and Tyrannosaurus. Bulletin of the American Museum of Natural History 35: 733–771.

Динозавры мелового периода
Динозавры Азии
Орнитомимозавры
Фоссилии, описанные в 1988 году
Фауна формации Нэмэгэт
Фоссилии из меловых отложений Монголии